Бакиев — фамилия. Известные носители:
 Бакиев, Ахмет Вахитович (1939—2016) — советский и российский башкирский учёный, академик Академии наук Республики Башкортостан.
 Бакиев, Кульназар — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бакиев, Курманбек Салиевич (1949) — премьер-министр Киргизии (2000—2002, 2005), президент Киргизии (2005—2010), лидер политического блока «Народное движение Кыргызстана».
 Бакиев, Максим Курманбекович (1977) — киргизский государственный деятель, бизнесмен, сын Курманбека Бакиева.
 Бакиев, Махпир Курбанович (1915—1986) — советский актёр.
 Бакиев, Рим Сагитович (1939) — российский политический деятель.

См. также 
 Бакаев
 Бакуев
 Бокиев